Лени Паркер (англ. Leni Parker) — канадская актриса, наиболее известная по роли Да'ан в культовом научно-фантастическом телесериале «Земля: Последний конфликт» (1997-2001).

Карьера 
В 1997 получила роль представителя инопланетной расы тайлонов по имени Да'ан в телесериале «Земля: Последний конфликт», в котором появлялась на протяжении 4 сезонов вплоть до 2001 года.

Также актриса снималась в нескольких фильмах Кристиана Дюге — «Малышки на миллион долларов» (1994), «Крикуны» (1995) и «Двойник» (1997).

Озвучивание видеоигр 
 2011 — Deus Ex: Human Revolution — Елена Фёдорова / Ниа Колвин / Вера Маркович
 2011 — Assassin's Creed: Откровения — Летиция Ингланд
 2012 — Assassin's Creed III: Освобождение — Меделин Де Л'иль
 2014 — Watch Dogs — женщина (дополнение Bad Blood DLC)

Фильмография

Съёмки в рекламе 
 В 2004 году снималась в рекламе пива Bud Light.

Ссылки